

Plaatsen in Engeland 
 Dorchester (Dorset), een plaats in het graafschap Dorset
 Dorchester (Oxfordshire), een plaats in het graafschap Oxfordshire

Plaatsen in Canada 
 Dorchester (New Brunswick)
 Dorchester (Ontario)

Plaatsen en counties in de Verenigde Staten 
 Dorchester (Illinois)
 Dorchester (Iowa)
 Dorchester (Massachusetts)
 Dorchester (Nebraska)
 Dorchester (New Hampshire)
 Dorchester (Oxfordshire)
 Dorchester (Texas)
 Dorchester (Wisconsin)
 Dorchester County (South Carolina)
 Dorchester County (Maryland)

Algemeen 
 The Dorchester, een hotel in Londen
 Guy Carleton (1724 - 1808), Baron Dorchester, een Iers-Britse militair en bestuurder
 Dudley Carleton (1573 – 1632), eerste burggraaf van Dorchester
 Dorchester Town FC, een voetbalclub uit Dorset
 Dorchester (schip)